Fußball-Bundesliga 1976/1977 vanns av Borussia Mönchengladbach före Schalke 04 och Eintracht Braunschweig.

Tabell

Källor

1976 i Västtyskland
1977 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1976/1977
1976/1977